Blauth ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Blauth (* 1939), deutscher Maler und Graphiker
 Michael Blauth (* 1954), deutscher Unfallchirurg und Ordinarius
 Peter Blauth (1937–1999), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Tadeusz Blauth (* 1939), polnischer Basketballspieler
 Walter Blauth (1924–2018), deutscher Orthopäde und Ordinarius, Vater von Michael Blauth 

Siehe auch:
 Plauth
 Plaut